Воеводское — село в Целинном районе Алтайского края. Административный центр и единственный населенный пункт сельского поселения Воеводский сельсовет.

История 
Основано в 1827 г. В 1928 году состояло из 436 хозяйств, основное население — украинцы. В административном отношении являлось центром Воеводского сельсовета Бийского района Бийского округа Сибирского края.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 90 %.

Примечания 

Населённые пункты Целинного района (Алтайский край)